Gierow är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 17 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Gierow

 Arvid Gierow (1873–1944), teolog och skolman
 Carl Gierow (1841–1913), präst
 Gösta Gierow (1931–2011), målare och grafiker
 Karl Ragnar Gierow (1904–1982), regissör, författare och översättare
 Krister Gierow (1907–1979), teolog och överbibliotekarie
 Marylyn Hamilton Gierow (född 1936), skulptör
 Pär Göran Gierow (1930–2004), antikvetare

Källor

Svenska efternamn